Кубок Туреччини з футболу 2013–2014 — 52-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул здобув Галатасарай.

Календар

Другий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 жовтня 2013

|}

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 листопада 2013

|}

Четвертий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 грудня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2013

|}

П'ятий раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 грудня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2013

|}

Груповий раунд

Група А 

 

Результати

Група В 

 

Результати

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 березня/16 квітня 2014

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 березня/17 квітня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2013—2014 
Туреччина
Туреччина
2013 у турецькому спорті
2014 у турецькому спорті